Francja:
 Le Haut-Bréda – gmina
 Le Haut-Corlay – gmina
 Le Haut-Soultzbach – gmina

Kanada:
 Le Haut-Richelieu – regionalna gmina hrabstwa (MRC)
 Le Haut-Saint-François – regionalna gmina hrabstwa (MRC)
 Le Haut-Saint-Laurent – regionalna gmina hrabstwa (MRC)

Zobacz też:
 Haut